Камбоджийская партия национального единства () — политическая организация Красных кхмеров в 1992-1997 годах. Создана на базе Партии Демократической Кампучии после завершения многолетней войны и роспуска оппозиционной коалиции. Вела вооружённую борьбу против властей Королевства Камбоджа, контролировала ряд труднодоступных районов. Распалась в результате раскола в руководстве «Красных кхмеров».

Предыстория 

В октябре 1991 года были подписаны Парижские соглашения об урегулировании камбоджийского конфликта. Были достигнуты договорённости о восстановлении Королевства Камбоджа, возвращении на трон Нородома Сианука, проведении свободных выборов. Следствием соглашений стал роспуск Коалиционного правительства Демократической Кампучии. (CGDK) Составляющие CGDK структуры перешли к самостоятельной политике.

Монархическая партия ФУНСИНПЕК Нородома Сианука и национал-либеральный KPNLF Сон Санна (преобразованный в Буддистскую либерально-демократическую партию) признали соглашения и начали подготовку к выборам. Третий участник коалиции — Партия Демократической Кампучии — формально возглавлялась Кхиеу Самфаном, но реально контролировалась Пол Потом, Нуон Чеа, Иенг Сари и командованием Национальной армии Демократической Кампучии (НАДК) во главе с Сон Сеном и Та Моком.

Идеологические зигзаги 
После роспуска Партии Демократической Кампучии, 30 ноября 1992 на её основе была учреждена Камбоджийская партия национального единства (КПНЕ). Официально её лидером стал Кхиеу Самфан, заместителем — Сон Сен.

Новая партия оставила прежние лозунги «демократического социализма» (не говоря о коммунизме) и объявила своей целью «установление либеральной демократии». Такие декларации «Красных кхмеров» — известных как организаторы полпотовского геноцида — производили впечатление гротеска, но соответствовали общемировому тренду 1990-х годов.

При этом создатели новой партии давали понять, что утверждение либеральной демократии является «сложной работой» и потребует серьёзных усилий, для которых необходим опыт и потенциал «Красных кхмеров». Из этого делался вывод, что в реальности идеология и политическая практика полпотовцев не претерпели принципиальных изменений. Показательно, что партия сохранила военное крыло в виде НАДК.

Война и распад 

Первоначально КПНЕ изъявила намерение участвовать в выборах, назначенных на май 1993 года. Была развёрнута предвыборная агитация. Активность КПНЕ вызывала серьёзное беспокойство не только правящего режима Хун Сена, но и бывших партнёров по CGDK.

Жёсткий курс полпотовцев, их острые конфликты с властями, бывшими союзниками и представителями ООН привели к решению КПНЕ бойкотировать выборы. КПНЕ/НАДК возобновили полномасштабную партизанскую войну, взяв под контроль несколько труднодоступных районов на западе Камбоджи. По оценкам международных экспертов, на этих территориях проживали более 5 % населения страны. В июле 1994 было провозглашено Временное правительство национального единства и национального спасения Камбоджи во главе с Кхиеу Самфаном, базировавшееся в Пайлине.

Поскольку «Красные кхмеры» не имели теперь никакой поддержки извне, вооружённая борьба была явно бесперспективной. В августе 1996 с Пол Потом демонстративно порвал Иенг Сари. Он принял правительственную амнистию, основал партию Движение демократического национального союза и фактически получил от властей неформальные полномочия на управление Пайлином. (Впоследствии Иенг Сари был арестован и отдан под суд.) Весной 1997 в руководстве «Красных кхмеров» возникла кровавая междоусобица: по приказу Пол Пота был убит Сон Сен, после чего сам Пол Пот был взят под арест распоряжением Нуон Чеа, Та Мока и Кхиеу Самфана.

В результате раскола КПНЕ фактически распалась. В мае 1997 Кхиеу Самфан учредил Кхмерскую партию национальной солидарности — последнюю политическую структуру «Красных кхмеров».

См. также 
 Коммунистическая партия Кампучии
 Партия Демократической Кампучии
 Движение демократического национального союза
 Кхмерская партия национальной солидарности

Примечания 

Красные кхмеры
Политические организации Камбоджи
Политические партии Камбоджи
Бывшие политические партии